A380 peut faire référence à :

Aviation 
 Airbus A380, gros porteur du constructeur européen Airbus.

Jeu vidéo 
 A380, add-on de Flight Simulator.